|-
| 9701 Mak || 1157 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9702 Tomvandijk || 2108 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9703 Sussenbach || 3146 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9704 Georgebeekman || 5469 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9705 Drummen || 3137 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9706 Bouma || 3176 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9707 Petruskoning || 3226 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9708 Gouka || 4140 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9709 Chrisnell || 5192 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9710 - ||  || 9 noiembrie 1964 ||  || 
|-
| 9711 Želetava || 1972 PA || 7 august 1972 ||  || P. Wild, 
|-
|  ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9713 Oceax ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9714 ||  || 1 iunie 1975 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9715 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 9716 Severina || 1975 UE || 27 octombrie 1975 ||  || P. Wild
|-
| 9717 Lyudvasilia ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 9718 Gerbefremov ||  || 16 decembrie 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 9719 Yakage ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 9720 Ulfbirgitta ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 9721 Doty || 1980 GB || 14 aprilie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9722 Levi-Montalcini || 1981 EZ || 4 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 9723 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9724 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9725 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9726 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9727 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9728 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9729 || 1981 RQ || 7 septembrie 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9730 || 1982 FA || 23 martie 1982 || Mount Lemmon || , W. A. Stern
|-
| 9731 ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar
|-
| 9732 Juchnovski ||  || 24 septembrie 1984 ||  || , 
|-
| 9733 Valtikhonov ||  || 19 septembrie 1985 ||  || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 9734 ||  || 12 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9735 - || 1986 JD || 2 mai 1986 || Palomar || 
|-
| 9736 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9737 Dudarova ||  || 29 septembrie 1986 ||  || 
|-
| 9738 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9739 Powell ||  || 26 septembrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 9740 ||  || 23 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9741 Solokhin ||  || 22 octombrie 1987 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9742 Worpswede ||  || 26 noiembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 9743 || 1988 GD || 8 aprilie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9744 Nielsen || 1988 JW || 9 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9745 Shinkenwada || 1988 VY || 2 noiembrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 9746 Kazukoichikawa ||  || 7 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 9747 || 1989 AT || 4 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 9748 van Ostaijen ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9749 Van den Eijnde ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9750 - ||  || 8 iulie 1989 ||  || , 
|-
| 9751 Kadota || 1990 QM || 20 august 1990 ||  || T. Seki
|-
| 9752 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9753 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9754 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9755 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9756 Ezaki ||  || 12 februarie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 9757 Felixdejager ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9758 Dainty ||  || 13 aprilie 1991 || Siding Spring || 
|-
| 9759 ||  || 12 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9760 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9761 Krautter ||  || 13 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 9762 Hermannhesse ||  || 13 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 9763 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9764 Morgenstern ||  || 30 octombrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 9765 - || 1991 XZ || 14 decembrie 1991 || Fujieda || , 
|-
| 9766 Bradbury ||  || 24 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9767 Midsomer Norton ||  || 10 martie 1992 || Siding Spring || 
|-
| 9768 Stephenmaran ||  || 5 aprilie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9769 Nautilus ||  || 24 februarie 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 9770 Discovery || 1993 EE || 1 martie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 9771 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 9772 - || 1993 MB || 16 iunie 1993 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 9773 ||  || 23 iunie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9774 Annjudge || 1993 NO || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9775 Joeferguson ||  || 19 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9776 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 9777 Enterprise || 1994 OB || 31 iulie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 9778 Isabelallende ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9779 ||  || 1 septembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 9780 Bandersnatch || 1994 SB || 25 septembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 9781 Jubjubbird ||  || 31 octombrie 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 9782 Edo || 1994 WM || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9783 Tensho-kan ||  || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9784 Yotsubashi ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9785 Senjikan ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9786 Gakutensoku || 1995 BB || 19 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9787 ||  || 27 ianuarie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 9788 - ||  || 11 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9789 ||  || 4 aprilie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 9790 - ||  || 25 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9791 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9792 - ||  || 23 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9793 Torvalds ||  || 16 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9794 ||  || 25 martie 1996 ||  || 
|-
| 9795 Deprez ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9796 - || 1996 HW || 19 aprilie 1996 ||  || , 
|-
| 9797 Raes ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9798 || 1996 JK || 8 mai 1996 || Kushiro || , 
|-
| 9799 - || 1996 RJ || 8 septembrie 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 9800 - ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-